Калифано:
 Калифано, Джозеф
 Калифано, Кристиан
 Калифано, Франко